Charles William Alcock
 Charles R. Alcock